У́лица Ма́лышева (быв. Магистра́цкая, Покро́вский проспе́кт) — одна из старейших магистралей Екатеринбурга. Начинается от улицы Репина на западе, проходит через старую часть Екатеринбурга и завершается сопряжением с улицей Новгородцевой на востоке. Общая протяжённость — 5770 м. Прежнее название получила по приделу Покрова Богородицы Свято-Духовской церкви, построенной в 1755—1768 годах. В 1919 году названа в честь революционера И. М. Малышева.

Достопримечательности 
 Малышева, 46 — бывший дом Поклевского-Козелл и Городская дума, впоследствии Горсовет и горком партии. Ныне краеведческий музей.
 Малышева, 21 — Общежитие «УралОблСовНархоза»
 Большой Златоуст (Екатеринбург) — восстановлен.
 Малый Златоуст (Екатеринбург) — утрачен.
 Каменный мост (Екатеринбург).
 Павильон «Цветы».
 Малышева, 68а — бывшая «Американская гостиница», где останавливались Чехов, Менделеев, Бальмонт и другие. Ныне художественное училище. Установлены мемориальные доски.

На месте захоронения известного уральского революционера  в городе Златоусте Челябинской области в советские годы была установлена только небольшая мемориальная плита, никаких других объектов (улиц, парков, памятников) его именем там названо не было, тогда как в Екатеринбурге — это одна из центральных улиц города, на которой находится одноимённая площадь и памятник.

Знаменитые жители 
 Евгений Касимов — Малышева, 84
 Михаил Козырев — Малышева, 104
 Константин Комаров — Малышева, 109
 Аркадий Коц — Малышева, 21 (не сохранился).
 Александр Петрович Поличкин.
 Владимир Шахрин — Малышева, 130а.

Транспорт 
На большей части улицы Малышева (от улицы Репина до улицы Мира) ходит троллейбус. Троллейбусные маршруты по улице проходят следующие:

 На всём протяжении троллейбусной линии (от Репина до Мира) — 7
 На участке от Репина до Центральной гостиницы — 3 и 15
 На участке от Центральной гостиницы до Мира — 6, 20 (в оба направления), 18 (в сторону Мира), 19 (в сторону Центральной гостиницы)
 Восточнее перекрёстка с улицей Гагарина по улице Малышева ходит трамвай (маршруты 5, 8, 13, 15, 23, 32)

Кроме того на разных участках улицы по ней проходят автобусные маршруты:
 25 — на всём протяжении улицы в оба направления
 61 — в восточном направлении на всём протяжении улицы; в западном от моста через объездную дорогу до улицы Мира
 65 — только в восточном направлении от Центральной гостиницы до ул. Луначарского
 13 — только в западном направлении от Центральной гостиницы до ул. 8-го Марта
 32 — только в западном направлении от Восточной ул. до ул. 8-го Марта
 18 — в восточном направлении от Восточной ул. до ул. Мира; в западном от ул. Гагарина до ул. Восточной.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Улицы Екатеринбурга, названные в честь людей
Малышева